Дакота Џонсон (; рођена 4. октобра 1989. у Остину) америчка је глумица и манекенка, ћерка глумаца Дона Џонсона и Мелани Грифит. Позната је по улози Анастасије Стил у филмском серијалу Педесет нијанси.

Филмографија 

|-
| 1999. || Луди у Алабами ||-{Crazy in Alabama}- || Сондра ||
|-
| 2010. || Друштвена мрежа ||-{The Social Network}- || Амелија Ритер||
|-
| 2011. || Гадан ||-{Beastly}- || Слоун Хаген||
|-
| 2012. || За Елен ||-{For Ellen}- || Синди Тејлор||
|-
| 2012. || Козе ||-{Goats}- || Мини||
|-
| 2012. || На тајном задатку ||-{21 Jump Street}- || Фугази||
|-
| 2012. || Петогодишња веридба ||-{The Five-Year Engagement}- || Одри||
|-
| 2014. || Мој геј друг ||-{Date and Switch}- || Ем||
|-
| 2014. || Потреба за брзином ||-{Need for Speed}- || Анита Колман||
|-
| 2015. || Педесет нијанси — сива ||-{Fifty Shades of Grey}- || Анастасија Стил||Златна малина за најгору глумицуноминација - МТВ филмска награда за највеће глумачко открићеноминација - МТВ филмска награда за најбољи пољубац (са Џејмијем Дорнаном)
|-
| 2015. || Симбелин ||-{Cymbeline}- || Имоџин ||
|-
| 2015. || Клои и Тео ||-{Chloe and Theo}- || Клои ||
|-
| 2015. || Црна миса ||-{Black Mass}- || Линдси Сајр||
|-
| 2015. || Распрскавање ||-{A Bigger Splash}- || Скарлет||
|-
| 2016. || Како бити соло ||-{How to Be Single}- || Алис Кипли ||
|-
| 2017. || Педесет нијанси мрачније ||-{Fifty Shades Darker}- || Анастасија Стил||номинација - Златна малина за најгору глумицу
|-
| 2018. || Педесет нијанси — ослобођени ||-{Fifty Shades Freed}- || Анастасија Стил||
|-
| 2018. || Суспирија ||-{Suspiria}- || Сузи Бањон||
|-
| 2018. || Соко од кикирики путера ||-{The Peanut Butter Falcon}- || Еленор||
|-
| 2018. || Тешка времена у Ел Ројалу ||-{Bad Times at the El Royale}- ||Емили Самерспринг ||
|-
| 2022. || Под туђим утицајем ||-{Persuasion}- ||Ен Елиот ||
|-
| 2024. || Мадам Веб || -{Madame Web}- || Мадам Веб ||
|-
|- bgcolor="#e6e6fa" align="center"
|colspan=5| Улоге на телевизији
|-
| 2012–13 || Бен и Кејт|| -{Ben and Kate}-|| Кејт Фокс||16 епизода
|-
| 2013. || У канцеларији|| -{The Office}-|| Дакота || епизода: -{Finale}-
|-
| 2015. || Уживо суботом увече|| -{Saturday Night Live	}-|| домаћин|| епизода: -{Dakota Johnson/Alabama Shakes}-
|-
|}

Извори

Спољашње везе 

 
 Нисам била претерано несташно дете („Политика“, 6. октобар 2015)

Рођени 1989.
Америчке глумице
Биографије живих особа